Первый дивизион 1984 () — 71-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1984 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1984 на сайте rsssf.com 

1984
Дания
Спорт в Дании в 1984 году